NGC 5004A, een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Hoofdhaar
 NGC 5004B, een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Hoofdhaar
 NGC 5004C, een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Hoofdhaar